KLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keluang (Indonesia)